Contea di Christian o Christian County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Christian (Illinois)
 Contea di Christian (Kentucky)
 Contea di Christian (Missouri)